KITT má více významů:

 Knight Industries Two Thousand – označení vozu budoucnosti ze seriálu Knight Rider z osmdesátých let 20. století
 Knight Industries Three Thousand – označení vozu budoucnosti ze seriálu Knight Rider – Legenda se vrací, který volně navazuje na původní seriál.

Zkratky
de:Knight Rider#K.I.T.T.